Голо Брдо може да се односи на:

 Голо Брдо (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Голо Брдо (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Голо Брдо (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Република Српска, БиХ
 Голо Брдо (Каптол), насеље у општини Каптол, Република Хрватска
 Голо Брдо (Вировитица), насеље града Вировитице, Република Хрватска

или

 Локалитет Голо Брдо, археолошко налазиште код Кладова, Србија
 Голо Брдо (област), област у Албанији
 Голо Брдо (Ковилово), видиковац